Municipio de Simpson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Simpson (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Simpson (condado de Johnson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.